AHV est un sigle, qui peut signifier :
 American High Voltage ;
 Association hôtelière du Valais ;
 Ascension Health Ventures.